

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Nowy Folwark – część miasta Kielce
 Nowy Folwark – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków 
 Nowy Folwark – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice 
 Nowy Folwark– część wsi Ożarów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Nowy Folwark – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Nowy Folwark – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Nowy Folwark – kolonia w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Miedźno.
 Nowy Folwark – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Nowy Folwark – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice 
 Nowy Folwark – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Nowy Folwark – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn 
 Nowy Folwark – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły
 Nowy Folwark – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września

Zobacz też 
 Folwark
 Stary Folwark